Roygbiv (Alpha Quest mix) — трек-ремикс шотландского электронного дуэта Boards of Canada, выпущенный в 15 мая 1997 года, (см. 1997 в музыке). Этот трек появлялся в таких изданиях как Boc Maxima и Telephasic Workshop. Совмещает в себя композиции «Bocuma», «Roygbiv» (которые так же содержатся в альбомах Boc Maxima и Music Has the Right to Children) и своего рода детскую песенку:

 Doorways up and down the hall
 Wonder what’s behind them all?
 Doors that lead to anywhere
 Got to A, B, C what’s there
 Got to A, B, C, Decide
 Where’s the door I haven’t tried?
 A, B, C, D, East and West
 Going on an Alphaquest!

Синглы Boards of Canada
Синглы 1997 года